Charles Brandon (1484-1545), duc de Suffolk, général anglais et favori d'Henri VIII d'Angleterre
Lord Charles Brandon (1538-1551), duc de Suffolk, second fils du précédent et de sa quatrième épouse, Catherine Willoughby
Sir Charles Brandon (mort en 1551), frère du précédent, fils illégitime du  de Suffolk
Charles Brandon (The Tudors)

Voir aussi
Charlie Brandon, jouer de football canadien